Lonneux steht für

 eine Aachener Familie, darunter
 Martin Lambert de Lonneux, mehrfacher Bürgermeister Aachens
 Martin de Lonneux, Anführer des Umsturzes bei der Aachener Mäkelei
 Dominique Lonneux, Journalist, als Kriegsberichterstatter in Bosnien ums Leben gekommen